Рекорди України з метання диска визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами, за умови дотримання встановлених вимог.

Перший національний рекорд з метання диска був зафіксований у 1921.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Метання диска (чоловіки)
 Хронологія рекордів Європи з легкої атлетики – Метання диска (чоловіки)
 Хронологія рекордів СРСР з легкої атлетики – Метання диска (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 
 

Чоловіки